Buchwaldoboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1969 року.

Класифікація 
До роду Buchwaldoboletus відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Pilát, A. 1969. Buchwaldoboletus. Genus novum Boletacearum. Friesia. 9(1-2):217-218 - P.217

Роди грибів
Болетові